IQN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qingyang (Cina)